Происхождение () —  конспирологический детективный роман американского писателя Дэна Брауна, пятая часть в серии книг про Роберта Лэнгдона («Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно»).

Книга была выпущена 3 октября 2017 года в издательстве Doubleday. На русском языке роман вышел в декабре 2017.

Сюжет 
Бильбао, Испания. Роберт Лэнгдон, Гарвардский профессор религиозной символогии, прибывает в сверхсовременный музей Гуггенхейма в Бильбао, чтобы присутствовать при важном объявлении — открытии, которое «изменит лицо науки навсегда». Вечером Эдмонд Кирш, сорокалетний миллиардер и футуролог, чьи высокотехнологичные изобретения и смелые прогнозы сделали его всемирно известной фигурой, собирается раскрыть удивительный прорыв, который даст ответы на два фундаментальных вопроса человеческого существования: «Откуда мы пришли?» и «Куда мы идём?». Кирш был одним из первых студентов Лэнгдона в Гарвардском университете двумя десятилетиями ранее.

Во время презентации, которая проводится в специальном куполе, сделанном как поляна под открытым небом и транслируемой по всему миру, Кирш после пролога с записью лекции Лэнгдона сообщает, что его намерение положить конец эпохе религии и вступить в эпоху науки. Перед открытием Луис Авила стреляет в Кирша и убивает его. Авила — бывший адмирал, который утратил веру после смерти своей семьи в результате взрыва, лишь для того чтобы примкнуть к противоречивой Пальмарианской католической церкви — был нанят кем-то по имени Регент, который заявил, что связан с церковью, которая говорит Авиле, что подрывник является последователем Кирша...

Персонажи 
 Роберт Лэнгдон: американский профессор семиотики в Гарвардском университете, Кембридж, Массачусетс.
 Эдмонд Кирш: друг и бывший студент Лэнгдона, сорокалетний миллиардер и футуролог.
 Амбра Видаль: директор музея Гуггенхайма в Бильбао, невеста принца и будущего короля Испании Хулиана.
 Уинстон: квантовый компьютер Эдмонда Кирша и его ассистент, названный в честь Уинстона Черчилля.
 Хулиан: принц и будущий король Испании. 
 Епископ Антонио Вальдеспино: испанский священник и друг королевской семьи, с которым Кирш знакомится в начале романа. 
 Рабби Иегуда Кёвиш: известный еврейский философ. Был убит неизвестным убийцей. 
 Аллама Саид аль-Фадл: знаменитый исламский богослов. Был убит неизвестным, не желавшим оглашения открытия Кирша.
 Адмирал Луис Авила: бывший адмирал испанского флота, который потерял жену и сына в результате религиозного теракта, а позже стал набожным членом Палмарианской католической церкви. Авила убеждён, что бомба, убившая его семью, была установлена последователем Кирша, который выступал против религии.
 Диего Гарза: командор Королевской гвардии.
 Фонсека: агент Королевской гвардии. 
 Рафа Диас: агент Королевской гвардии и напарник Фонсеки. 
 Отец Бенья: настоятель собора Саграда Фамилия.
 Моника Мартин: координатор по связям с общественностью.
 Суреш Бхалла: агент центра электронной безопасности.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Дэн Браун
Романы 2017 года
Романы США
Книги издательства «Doubleday»